Црни Власи могу бити:

 Морлаци
 Каравласи

Види још 
 Власи (вишезначна одредница)